Plaats in Indonesië
 Situmekar (Cisitu), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Situmekar (Lembursitu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Sukabumi in de provincie West-Java